Staatsliga steht für:

 Staatsliga (Feldhandball), Liga der Feldhandballspieler in Österreich
 Staatsliga, früherer Name der Fußball-Bundesliga (Österreich)
 Staatsliga, früherer Name von Ligen der Judo-Bundesliga (Österreich)
 Staatsliga, früherer Name und mit dem Zusatz A heutiger Name der Schachbundesliga (Österreich)